Cihuni (Pasawahan), een plaats in Indonesië
Cihuni (Pangatikan), een plaats in Indonesië